Clarkston hace referencia a:

 Clarkston (East Renfrewshire), Escocia
 Clarkston (North Lanarkshire), Escocia

Estados Unidos 
 Clarkston (Georgia)
 Clarkston (Míchigan)
 Clarkston (Utah)
 Clarkston (Washington)